Nuvem - um conjunto visível de partículas diminutas de gelo ou água em seu estado líquido
Computação em nuvem - utilização da memória e das capacidades de armazenamento e cálculo de computadores e servidores compartilhados e interligados por meio da Internet
Nuvem molecular - um tipo de nuvem interestelar cuja densidade e tamanho permitem a formação de moléculas, mas habitualmente hidrogénio molecular
Ou ainda:
As Nuvens - uma peça do autor grego Aristófanes
Nuvens (álbum) - um álbum de Tim Maia, lançado em 1982

Desambiguação